Anguispira strongyloides är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1854.  Anguispira strongyloides ingår i släktet Anguispira och familjen Discidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
strongyloides